Пальники — название населённых пунктов в России.

 Пальники — деревня в Немском муниципальном округе Кировской области.
 Пальники — посёлок в Добрянском городском округе Пермского края.
 Пальники — деревня в Чердынском городском округе Пермского края.
 Пальники — деревня в Новоуральском городском округе Свердловской области.
 Пальники — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.

См. также 
 Пальник
 Пальник-Шор